Ludiinae — подсемейство павлиноглазок.

Распространение 
Тропическая Африка.

Классификация 
В подсемейство включают следующие роды:
 Carnegia
 Goodia
 Ludia
 Micragone
 Orthogonioptilum
 Pseudoludia
 Vegetia

Примечания

Ссылки 
 Рода на страничке ftp.fi.xemacs.org.

Павлиноглазки
Подсемейства насекомых